Вашингтон Каччавиллани (; 1 января 1934, Сальто —1999) — уругвайский футболист и тренер. Играл на позиции правого нападающего. Известен по выступлениям за различные итальянские клубы в 1950-1960-е годы.

Карьера 
Вашингтон Каччавиллани начинал карьеру футболиста на родине в клубе «Ривер Плейт» из Монтевидео. В 1955 году футболист переехал в Италию, где стал игроком «Про Патрии». В сезоне 1955/56 уругваец провёл 6 матчей в Серии А и забил 1 гол в ворота «Виченцы». По результатам того сезона тигрята заняли последнее место в таблице чемпионата и вылетели в Серию Б. Уругвайский игрок остался в команде на следующий сезон, однако в итоге «Про Патрия» скатилась ещё на дивизион ниже. В 1957 году Каччавиллани перешёл в «Интер». В составе миланской команды он отыграл лишь один матч: 13 апреля 1958 года нападающий принял участие во встрече с «Удинезе», которая завершилась со счётом 1:1. После ухода из «Интернационале» футболист из Уругвая выступал за итальянские команды из низших дивизионов: «Равенна», «Казертана», «Сиракуза» (за которую он провёл 7 сезонов) и «Флоридия».

В 1970 году Каччавиллани завершил карьеру футболиста. Через некоторое время он был принят на работу в «Сиракузу» в качестве тренера молодёжного состава. Затем в 1970-1980-е годы Вашингтон Каччавиллани работал главным тренером в различных клубах Италии, в том числе в «Козенце», «Рагузе» и «Трапани». Умер в 1999 году.

Примечания

Ссылки 
 Enciclopediadelcalcio 
 Оф. сайт ФК «Интер» 

Футболисты Уругвая
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео
Игроки ФК «Про Патрия»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Равенна»
Игроки ФК «Казертана»
Игроки ФК «Сиракуза»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Трапани»
Тренеры ФК «Козенца»
Тренеры ФК «Рагуза»
Тренеры ФК «Пальмезе»